Tongtianlong — род тероподовых динозавров из семейства овирапторид, живших в позднемеловую эпоху на территории современного Китая. Включает единственный вид — Tongtianlong limosus.

Описание 

Tongtianlong был некрупным, размером с овцу, представителем овирапторид — группы всеядных, пернатых, птицеподобных теропод. Авторы описания отметили, что он обладал набором отличительных черт, по которым диагностируется вид. В частности, в отличие от прочих овирапторозавров, гребень Tongtianlong похож на купол, с его наивысшей точкой прямо за глазницей. Передняя кромка беззубой премаксиллы, которая поддерживала клюв, сильно закруглена. Кроме того, на переднем крае теменной кости имеется отчетливый гребень, зажатый между лобными костями. Вал слёзной кости, расположенной перед глазницей, широкий, сплющенный и пластиновидный при взгляде сбоку. Большое затылочное отверстие меньше, чем . На дне передней части нижней челюсти, которая не сильно загнута вниз, отсутствует кромка. Мечевидный отросток не выпирает из грудины за рёбрами. Прочие характеристики черепа отделяют Tongtianlong от его современников: например, ноздря расположена намного выше предглазничного окна — признак, наблюдаемый только у Nemegtomaia и Rinchenia.

Открытие и название 

Голотип Tongtianlong, DYM-2013-8, был обнаружен был обнаружен во время строительства средней школы вблизи района , провинция Цзянси (Китай). Место находки является частью формации , которая датируется маастрихтом (хотя точная датировка до сих пор не проведена). В настоящее время образец хранится в Музее Дунъяна. Хотя изначально образец, вероятно, был полным, фрагменты передних конечностей, левой ноги и хвоста были уничтожены взрывной волной, которая и открыла ископаемое. Рядом с бедром видно большое отверстие, просверленное для размещения тротила.

Скелет сохранился в необычной позе: с поднятой головой и раскрытыми лапами, и трудно сказать наверняка, почему животное погибло в такой позе. Было высказано предположение, что динозавр погиб, когда попал в грязевую ловушку и пытался освободиться.

Название рода Tongtianlong объединяет отсылку к близлежащему к месту находки гроту Tongtianyan с суффиксом -long (кит. «дракон») — словом, которое в китайском языке является синонимом греческого слова saurus («ящер»). В свою очередь, tongtian переводится с китайского как «дорога на небеса», что является подходящей эпитафией для раскинувшего передние конечности динозавра. Латинское слово  переводится как «грязевой» — очередная отсылка, на этот раз к грязевой ловушке, в которой погибло животное.

Согласно статье 8.5.3 МКЗН, чтобы таксономические акты, опубликованные в электронных журналах, считались действительными, их следует зарегистрировать в базе данных ZooBank, подтвердив факт регистрации в научной работе, где приводится описание. Род и вид были описаны в электронном журнале , но в статье с описанием не упоминается ZooBank, и оба таксона до сих пор не зарегистрированы в базе, поэтому они имеют статус nomen nudum.

Систематика 

В 2016 году Tongtianlong был признан представителем семейства овирапторид, близким родственником Banji и Wulatelong. Результаты филогенетического анализа частично приведены ниже.

Палеоэкология 

Tongtianlong является шестым овирапторидом, описанным из формации Наньсюн, после Banji, Ganzhousaurus, Jiangxisaurus, Nankangia и Huanansaurus. Учитывая различные размеры этих овирапторид, можно предположить, что одни таксоны были различными стадиями роста других. Однако, наиболее вероятно, что они представляют собой по-настоящему разных животных, поскольку образцы молодого овирапторида показывают, что их анатомия с возрастом существенно не менялась.

Авторы описания предположили, что такое разнообразие видов свидетельствует об эволюционной радиации овирапторид, которая произошла непосредственно перед мел-палеогеновым вымиранием. Также, из-за отсутствия изучения стратиграфии и датировки формации Наньсюн, нельзя исключать возможность, что все эти виды жили в одной местности в разное время.

Примечания 

Овирапториды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2016 году
Фоссилии из меловых отложений Китая